Pinelli est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :

 Achille Pinelli (1809-1841), peintre italien ;
 Bartolomeo Pinelli (1781-1835), peintre italien ;
 Gian Vincenzo Pinelli (1535-1601), humaniste et bibliophile italien ;
 Giuseppe Pinelli (1928-1969), cheminot et militant anarchiste italien ;
 Joe G. Pinelli (1960-), illustrateur, dessinateur et scénariste de bande dessinée belge ;
 Noël Pinelli (1881-1970), homme politique français.

On retrouve également le nom associé à une particule:
 Auguste de Pinelli (1823-1893), peintre académique, dont le père est né à Gênes.

Patronyme italien